Condé Nast ist der Name folgender Personen:

* Condé Montrose Nast (1873–1942), US-amerikanischer Journalist und Verleger

Condé Nast steht für:

 Condé Nast (Medienkonzern), US-amerikanischer Medienkonzern 
 Condé Nast Germany, deutsches Medienunternehmen
 Condé Nast Traveler, Reisemagazin